IXA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Agartala (India)